Omejitev ima več pomenov:

  Omejitev v jezikoslovju
 Pri optimizaciji je  Omejitev predpis, ki določa množico dopustnih rešitev optimizacijskega problema.

en:Constraint (mathematics)